Афинский государственный оркестр () — греческий симфонический оркестр, базирующийся в Афинах.

Основан в 1893 г. как оркестр Афинской консерватории, руководитель консерватории Георгиос Надзос использовал оркестр как средство пропаганды в Греции немецкой и французской музыки, ему помогал бельгийско-швейцарский дирижёр Франк Шуази. В 1911 г. переименован в Афинский симфонический оркестр, в 1925 г. реорганизован в самостоятельное Концертное общество (), но уже спустя два года усилиями Надзоса возвращён под патронаж консерватории. С 1943 года работает под нынешним названием как подведомственная структура национального Министерства образования.

Руководители оркестра 
 Георгиос Надзос (1893—1908)
 Арман Марсик (1908—1922)
 Димитрис Митропулос и Иван Бутников (1923—1927)
 Филоктитис Икономидис (1927—1957)
 Теодорос Бабаяннис (1957—1969)
 Андреас Паридис (1969—1975)
 Манос Хадзидакис (1976—1982)
 Яннис Иоаннидис (1983—1989)
 Александрос Симеонидис (1989—1995)
 Арис Гаруфалис (1995—2004)
 Вирон Фидецис (2005—2011)
 Василис Христопулос (с 2011 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Оркестры Греции
Культура Афин
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1893 году
Музыкальные коллективы по алфавиту